In 1970 werd de 33ste editie van de Sovjet Top Liga gespeeld voor voetbalclubs uit Sovjet-Unie, dit seizoen heette de competitie Klasse A Top Groep. De competitie werd gespeeld van 8 maart tot 5 november. Omdat er twee teams eerste eindigden werden op 5 en 6 december nog een play-off om de titel gespeeld. CSKA Moskou werd kampioen.

De stad Loegansk nam opnieuw de naam Vorosjilovgrad aan.

Eindstand 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Play-off

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Sovjet Top Liga
Competitievoetbal 1969/70